Svjetska prvenstva u hazeni za žene.

Vidi još 
 svjetska prvenstva u hazeni

Izvori 
Svjetske prvakinje 1934. , autorica Milka Babović 

Hazena
Hazena